Fanna kan syfta på:

 Fanna BK – en svensk fotbollsklubb i Enköping
 Fanna Ndow Norrby (1990–), en svensk frilansskribent, föreläsare och aktivist

Geografi

Italien 

 Fanna, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone,

Sverige
 Fanna, Enköping – ett område i Enköping

Robotskapade Italienförgreningar